Yuki Oshitani (Hamamatsu, Shizuoka, 23 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Yuki Oshitani começou a carreira no Júbilo Iwata. 

Naturais de Shizuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight